Parastrapotherium — род вымерших млекопитающих из семейства Astrapotheriidae отряда астрапотериев, обитавших с олигоцена по середину миоцена ( назад) на территории современной Аргентины. Род включает в себя некоторые из самых больших и маленьких известных астрапотериев, но в настоящее время нет общепризнанного описания, способного адекватно характеризовать его.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на апрель 2017 года в род включают 9 вымерших видов:

Примечания 

Астрапотерии
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†